VWW steht für:
 Verband deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten
 Vereinigte Windturbinenwerke

Abkürzung